Gens Semprònia, gens romana patrícia i plebea.
Semprònia (germana dels Gracs), germana dels tribuns Tiberi Semproni Grac i Gai Semproni Grac
Semprònia (esposa de Brut), esposa de Dècim Juni Brut.
Semprònia (esposa de Luci Hortensi), filla de Gai Semproni Tudità (cònsol) es va casar amb Luci Hortensi.
 Dret romà:
 Julia Sempronia, llei romana que ratificava les disposicions de la llei Cornelia de limitibus.
 Sempronia agraria, llei proposada per Tiberi Semproni Grac el 123 aC
 Sempronia judiciaria, llei romana proposada per Gai Semproni Grac.
 Sempronia frumentaria, llei romana proposada per Gai Semproni Grac.
 Sulpicia Sempronia, llei romana establerta a proposta dels cònsols Publi Semproni Sop i Publi Sulpici Saverrió el 304 aC.
 Sempronia de militibus o Sempronia de militaris sacrata, llei romana proposada per Gai Semproni Grac.
 Sempronia de faenore o Sempronia de aere alieno, llei romana proposada per pel tribú de la plebs Marc Semproni.
 Sempronia de suffragis, llei romana proposada per Gai Semproni Grac el 123 aC.
 Sempronia de provinciis, llei romana proposada per Gai Semproni Grac.
 Sempronia de magistratibus, llei romana proposada per Gai Semproni Grac.
 Sempronia de judiciis, llei romana proposada per Gai Semproni Grac.
 Sempronia de coloniis, llei romana proposada pel tribú de la plebs Gai Semproni Grac.
 Sempronia de centuriis, llei romana proposada per Gai Semproni Grac
 Sempronia de limitibus, llei romana proposada per Tiberi Semproni Grac el 133 aC.
 Sempronia de haereditate Attali, llei per la que l'herència del rei Àtal III de Pèrgam era acceptada.
 Sempronia de viis muniendis, llei aprovada el 123 aC a proposta de Gai Semproni Grac.
 Sempronia de capite civium, llei proposada per Gai Semproni Grac.